MEX steht für:

 Mexiko, als Ländercode nach ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 Flughafen Mexiko-Stadt nach dem IATA-Code
 MEX. das marktmagazin, Informationssendung (hr-fernsehen)
 Mars Express, ESA-Raumsonde
 WS-MetadataExchange, eine WS-*-Spezifikation für Zugriff auf Metadaten eines Webservices

im Schienenpersonennahverkehr:
 Marschbahn-Express, eine Zugverbindung der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) auf der Strecke Hamburg–Westerland
 Metropolexpress, eine Zuggattung in Baden-Württemberg

Mex steht für:
 Mex VD, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Mex VS, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz

Mex ist der Familienname von:
 Alphonse Mex (1888–1980), Schweizer Schriftsteller

Abkürzung